
Улица Ва́верес () — улица в Видземском предместье города Риги, в историческом районе Тейка. Начинается от улицы Джутас, пролегает в северо-восточном направлении и заканчивается перекрёстком с улицами Цаунес и Маза Цаунес.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие, разрешено движение в обоих направлениях. Общественный транспорт по улице не курсирует.

История 
Улица Ваверес была проложена на территории бывшей усадьбы Монрепо и впервые упоминается в 1902 году как Юрьевский переулок (, ). Современное название было присвоено в 1923 году и более не изменялось.

Преобладает малоэтажная застройка.

Прилегающие улицы 
Улица Ваверес пересекается со следующими улицами:

 Улица Джутас
 Улица Ауструму
 Улица Цаунес
 Улица Маза Цаунес

Примечания 

Улицы Тейки